Charlie Korsmo (1978-), acteur américain ;
 Lisbeth Korsmo (1948-), patineuse de vitesse norvégienne.

Homonymie de patronyme